John Downing peut faire référence à :

 , chercheur en communication
 John Downing (1940-2020), photographe britannique
  architecte américain
  (1913-1962), footballeur anglais
  (1936-), écrivain

Voir aussi

 , une maison historique à Middleport, Ohio
Jack Downing